Шильцов — русская фамилия. Известные носители:

 Шильцов, Алексей Павлович (1857—1909) — русский архитектор.
 Шильцов, Константин Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.
 Шильцов, Павел Саввич (род. 1820) — русский художник.